Schulstraße steht für:

 Schulstraße (Straßentyp)
Einzelne Straßen:
 Schulstraße (Bad Suderode)
 Schulstraße in Hannover, siehe Bullenstraße (Hannover)
 Schulstraße in Hilden, siehe Hagelkreuz (Hilden) #Schulstraße
 Schulstraße (Merkendorf)
 Schulstraße (Niederndodeleben)
 Schulstraße (Quedlinburg)
 Schulstraße (Gemeinde Sankt Thomas), Ortschaft in Sankt Thomas am Blasenstein, Bezirk Perg, Oberösterreich

Siehe auch:

 Hintere Schulstraße in Wien, siehe Domgasse (Wien) #Geschichte